Das Perth Darts Masters 2015 war ein Dartturnier, das im August veranstaltet wurde. Es gehörte zu den World Series of Darts Events der PDC. Veranstaltungsort war das HBF Stadium, auch bekannt als Challenge Stadium, in Perth.

Qualifikation 

Das Teilnehmerfeld bestand aus 16 Spielern. Acht davon waren gesetzt und die anderen acht ungesetzt. Gesetzt waren die Top 8 des World Series of Darts Rankings, nach dem Dubai und Japan Darts Masters. Zudem hatten acht Spieler aus Ozeanien die Möglichkeit sich zu qualifizieren und waren ungesetzt.

Teilnehmerfeld 

Top 8 des World Series of Darts Rankings:
1.  Phil Taylor
2.  Michael van Gerwen
3.  Peter Wright
4.  Gary Anderson
5.  Adrian Lewis
6.  James Wade
7.  Raymond van Barneveld
8.  Stephen Bunting

Ozeanien-Qualifikanten:

  Kyle Anderson
  Simon Whitlock
  Paul Nicholson
  Craig Caldwell
  David Platt
  Loz Ryder
  Adam Rowe
  Kim Lewis

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 

 Ergebnisse auf Darts1

Perth Darts Masters
World Series of Darts 2015